Glockengießerei Grassmayr bezeichnet:

 Glockengießerei Grassmayr (Innsbruck) (seit 1599)
 Glockengießerei Grassmayr (Feldkirch) (1791–1914)

Siehe auch:
 Grasmayr